

Дани сећања 

1390-е пне.

fr:-1397
nl:1397 v.Chr.